El Torneig de Houston 2022, conegut oficialment com a U.S. Men's Clay Court Championships 2022 i com a Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championships 2022, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 52a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 10 d'abril de 2022 al River Oaks Country Club de Houston, Texas, Estats Units.

El tennista local Reilly Opelka va guanyar el segon títol de la temporada. Com a anècdota, junt a John Isner van disputar la final del circuit ATP amb els tennistes més alts de la història, amb 2,11 i 2,08 metres respectivament.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
ATP Tour 2022